Binsbach ist ein geographischer Name:

 Binsbach, Kirchdorf der Stadt Arnstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Binsbach (Hellbach), linker Zufluss des linken Oberlaufs des Hellbachs bei Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg (zur Elsenz)
 Binsbach (Wern), linker Zufluss der Wern an der Aumühle des Stadtteils Gänheim von Arnstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Binsach
 Binsenbach